Tarragona